«Кри́шна-чайта́нья-чарита́мрита-махака́вья» или просто «Чайтанья-чаритамрита-махакавья» () — гаудия-вайшнавский агиографический текст на санскрите, описывающий жизнь основоположника традиции гаудия-вайшнавизма Чайтаньи (1486—1534) и его ближайших сподвижников. «Кришна-чайтанья-чаритамрита-махакавья» была составлена около 1560 года, через две декады после смерти Чайтаньи. Автором текста был бенгальский поэт и драматург Кавикарнапура.

Примечания

Литература 
На русском языке
 

На английском языке
 
 

Литература Бенгалии
Священные писания гаудия-вайшнавизма
Тексты на санскрите
Книги XVI века